Slovo Holeček může označovat:

místní název
 Holeček (Křivoklátská vrchovina) (481,2 m n. m.) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, jižně od Přísednice v okrese Rokycany 

příjmení
 Antonín Holeček (inženýr) – strojní inženýr a vysokoškolský pedagog
 Antonín Holeček (* 1941) – český fotbalista
 Božena Holečková-Seidlová (1897–?) – česká ošetřovatelka a kurýrka, členka Československých legií v Rusku
 Božena Holečková (Holečková-Dolejší; 1909–???) – česká a československá politička KSČ
 Jakub Holeček (* 1978) – český spisovatel a právník
 Jaroslav Václav Holeček (1907–1982), malíř, sklářský výtvarník, profesor VŠUP
 Jiří Holeček (rozcestník) – více osob
 Josef Holeček (1853–1929) – český spisovatel
 Josef Holeček (kanoista) (1921–2005) – český kanoista, olympijský vítěz
 Lubomír Holeček (1946–1976) – studentský funkcionář
 Marek Holeček (* 1974) – český horolezec
 Milan Holeček – český geograf
 Miloš Holeček (1950–2016) – český soudce Ústavního soudu
 Miroslav Holeček (* 1961) – český fyzik a od března 2015 rektor Západočeské univerzity v Plzni
 Patricie Holečková (* 1950) – česká spisovatelka
 Petr Holeček (* 1957) – český politik a pedagog, starosta Kralup nad Vltavou
 Radim Holeček (* 1976) – český politik
 Vlasta Holečková (1918–2015) – československá tenistka
 Vojtěch Holeček (1891–1969) – československý politik a poslanec

Externí odkazy 
 

Česká příjmení